St. Margareten im Rosental är en kommun i Österrike.   Den ligger i distriktet Politischer Bezirk Klagenfurt Land och förbundslandet Kärnten, i den sydöstra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Wien. Antalet invånare är .

I omgivningarna runt St. Margareten im Rosental växer i huvudsak blandskog. Runt St. Margareten im Rosental är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Kärnten